Владимир Костов Гиновски е виден български скулптор от XX век, работил в монументалния жанр.

Биография 
Владимир Гиновски е роден на 4 юни 1927 г. в голямото мияшко реканско село Галичник, тогава в Кралството на сърби, хървати и словенци. Произхожда от Фърчковския род, известен с иконописците и резбарите си от така наречената Дебърска художествена школа. Учи скулптура във Висшия институт за изобразително изкуство в София при професорите Андрей Николов, Марко Марков и Иван Лазаров, като завършва в 1952 г.

Прави бюстове на видни възрожденци, революционери и културни дейци. Автор на над 50 паметници в страната и в чужбина: Паметникът на Светите братя Кирил и Методий пред Народната библиотека в София, паметници на Кирил и Методий в Рим и Мурманск, монумент на Ботев във Враца, бюст-паметник на Васил Левски в Борисовата градина в София, паметници на Васил Левски в Унгария и САЩ, паметник на Елин Пелин в Байлово, паметник на Тодор Александров в Кюстендил, скулптурен портрет на Борис Христов, бюст на Николай Гяуров и други.

Когато през 1963 г. Народната библиотека „Васил Коларов“ е преименувана на „Кирил и Методий“, е обявен конкурс (1963 – 1965) за нов паметник, който да бъде поставен на мястото на паметника на Васил Коларов. Конкурсът е спечел от Владимир Гиновски, а паметникът е открит е през 1972 г. Фигурите са високи 4,2 м. Паметникът е смятан е за едно от най-добрите постижения на българското монументално изкуство. Негово копие е поставено през 1990 г. в Мурманск, Русия, както и в двора на българското посолство в Рим.

Носител на Награда за цялостно творчество на СБХ (1997).

В последните години основното работно ателие на скулптора е в град Ракитово, Чепинско.

Владимир Гиновски почива в София на 23 декември 2014 г.

По-известни творби 
 Паметник на Кирил и Методий пред Националната библиотека, София, България (1972)
 Копие в Рим, Италия;
 Копие в Мурманск, Русия;
 Бюст на Васил Левски в Борисовата градина, София;
 Паметник на Христо Ботев на централния площад във Враца, България (1964);
 Паметник на Елин Пелин в Байлово, България (1977);
 Паметник на полковник Серафимов, Смолян, България;
 Паметник на Васил Левски в Плевен, България;
 Паметник на Васил Левски в Унгария;
 Паметник на Васил Левски във Вашингтон, САЩ;
 Паметник на Тодор Александров в Кюстендил (1991).

Родословие

Външни препратки 
 „Владимир Гиновски: Никога не съм се щадил...“, интервю на Станислав Велчев, в. „Дума“, 5 октомври 2007 г.
 Ива Йолова, „Гиновски, или пътят на бронзовата слава“, в. „Преса“, бр. 145 (496), 31 май 2013 г.

Бележки 

Български скулптори
Възпитаници на Националната художествена академия
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Гиновски
Родени в Галичник
Починали в София
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“